Itaparica est un toponyme qui peut désigner, au Brésil:
 l'île d'Itaparica, située dans l'État de Bahia,
 la ville d'Itaparica, située sur l'île du même nom,
 la microrégion d'Itaparica, dans l'État du Pernambouc ;
 Manoel dos Santos Filho, dit Itaparica,  un footballeur brésilien né à Itaparica.